Merizzo: frazione di Villafranca in Lunigiana
 Bric Merizzo: montagna delle Prealpi Liguri